Tafí del Valle kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Tafí del Valle (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán, 
 Departamento de Tafí del Valle, kommun, Tucumán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar